Tyva kan syfta på:
Tuva – en delrepublik i Ryssland
Tuvinska – ett nordligt turkspråk